Ernst Leyser ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Leyser (1889–1962), deutscher General der Infanterie
 Ernst Ludwig Leyser (1896–1973), deutscher Politiker (NSDAP) und SS-Brigadeführer